L'exorcisme est un rituel religieux destiné à expulser une entité psychique maléfique qui se serait emparée d'un être animé (humain ou animal).
 Exorcisme est un film de Jesús Franco
 Exorcisme est un épisode de la série télévisée Angel